Příjmení Karmazín, přechýleně Karmazínová, nosí více osobností:

 Světoslav Karmazín (* 1972) – kladenský malíř
 Václav Karmazín (* 1928) – český fotbalista
 Vladimír Karmazín (* 1957) – český manažer, speciální pedagog a bývalý policista
 Jiří Karmazín (* 1932) – akademický malíř, profesor Akademie výtvarných umění v Praze

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení